Sezon (2013/2014) był 23. edycją Prva hrvatska nogometna liga – najwyższej klasy rozgrywkowej w Chorwacji. Sezon rozpoczął się 13 lipca 2013, a zakończył się 17 maja 2014. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów, co było zmianą w porównaniu do lat ubiegłych w których uczestniczyło 12 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym, a każda drużyna miała do rozegrania po 4 mecze z każdym z przeciwników. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Zagrzeb, dla której był to 16. tytuł w historii, a ósmy zdobyty z rzędu.

Drużyny
W sezonie 2013/2014 wystąpiło 10 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu oraz zwycięzca sezonu 2012/13 Druga hrvatska nogometna liga.

Tabela

Wyniki spotkań

Pierwsza runda

Druga runda

Baraże o utrzymanie
W dwumeczu o utrzymanie w lidze zmierzyły się: przedostatnia drużyna Prvej Ligi - Slaven Belupo oraz wicemistrz Drugiej Ligi - Cibalia. Lepsza okazała się pierwsza z tych drużyn i to ona zagra w kolejnym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej.

Pierwszy mecz

Rewanż

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Chorwacji
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej